Enrique Flores, né le , est un footballeur mexicain qui évolue au poste de milieu de terrain à Monterrey.

Carrière

Palmarès

En équipe nationale 
  Équipe du Mexique des moins de 17 ans
 Vainqueur de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en 2011

Liens externes 
 

Naissance en mars 1994
Naissance au Mexique
Footballeur mexicain
Joueur du CF Monterrey